YHE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hope (Columbia Britannica) (Canada)